MTT je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Mariborska tekstilna tovarna, nekdanje podjetje, pozneje MTT Tekstil;
 Michael Tilson Thomas, ameriški dirigent.